Хуан Арагонский (1478—1497) — принц Астурийский
 Хуан I Охотник (1350—1396) — король Арагона, Валенсии, Мальорки, Сардинии и Корсики
 Хуан II Безверный (1397—1479) — король Арагона, Валенсии, Мальорки, Сицилии и Наварры
  (1457—1528) — граф Рибагорсы, вице-король Неаполя (1507—1509)